Ма́ркку Уусипаавалние́ми (; ) — финский кёрлингист, многолетний скип мужской команды Финляндии, серебряный призёр .

Спортивная карьера 
В середине 1990-х Уусипаавалниеми стал скипом сборной Финляндии. Именно на этой позиции он выиграл , а также по два раза завоёвывал бронзовые медали на мировых и европейских первенствах.

На  сборная Финляндии заняла пятое место, не пробившись из группового раунда в полуфинал.

, сборная Финляндии уверенно выиграла групповой этап, выиграв 7 встреч и проиграв две. В полуфинале последний камень в последнем энде, который бросал именно Маркку, принес финнам победу над британцами со счётом 4-3. В финале сборная Финляндии разгромно уступила канадцам 10-4 и завоевала серебряную медаль.

На чемпионате мира 2006 Уусипаавалниеми из-за травмы запястья пропустил первые три игры, а вернувшись играл на втором номере, продолжая выполнять функции скипа. Однако финская сборная заняла шестое место в групповом этапе и не вышла в полуфинал.

В дальнейшем Уусипаавалниеми был сконцентрирован на политической карьере, но в 2011 году вернулся с новой командой в большой кёрлинг. Новая команда показала разочаровывающее выступление на чемпионате мира 2011, заняв седьмое место в группе В.

Политическая карьера 
В сентябре 2006 года Уусипаавалниеми заявил о желании баллотироваться в Парламент на выборах 2007 года. В составе партии Финляндский центр он был избран в Парламент.

В 2011 году он покинул эту партию и вошёл в состав партии Истинные финны, но на выборах 2011 года не был переизбран на следующий срок.

Частная жизнь 
Его старший брат Юсси Уусипаавалниеми — тоже кёрлингист, они много лет играли в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Политики Финляндии